Mes Aïeux est un site de généalogie en ligne, propriété de J.T. Recherches, et en opérations depuis 2003, au Québec. Ses activités se concentrent principalement à l’est du Canada et au nord-est des États-Unis. Il est d’ailleurs très populaire au Québec, et compte plus de  en 2018.

Les principaux partenaires du site sont la Société de Généalogie des Cantons de l’Est et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Territoire couvert 
Mes Aïeux couvre les mariages de pratiquement tout le Québec, ainsi qu’une partie des mariages de l’Ontario, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Alberta.

Le site contient également une partie des naissances et décès du Québec et du Nouveau-Brunswick et des millions d’avis de décès canadiens et de plusieurs états américains.

Références

Liens externes 
 Site officiel
  YourFolks.com : version anglaise

Site web de généalogie